NGC 4731 (другие обозначения — MCG -1-33-26, UGCA 302, IRAS12484-0607, PGC 43507) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4731
Дева (созвездие)